Тора (, , ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегарра.

Население

Примечания

Ссылки 
 Curso de Introducción a la Torá en la Universidad Virtual de Judaísmo con vídeo de explicación gratuito

Муниципалитеты Льейды